Ave Maria, preghiera del Cristianesimo dedicata a Maria, madre di Gesù

Cinema 
 Ave Maria – film del 1914 diretto da Gerardo De Sarro
 Ave Maria – film del 1920 diretto da Diana Karenne
 Ave Maria – film del 1936 diretto da Max Ophüls
 Ave Maria – film del 1936 diretto da Johannes Riemann
 Ave Maria – film del 1984 diretto da Jacques Richard
 Ave Maria – film del 2015 diretto da Basil Khalil

Musica 
 Ave Maria – composizione di Franz Schubert del 1825
 Ave Maria – composizione di Bach-Gounod del 1859
 Ave Maria – Jacques Offenbach
 Ave Maria – Gaetano Donizetti
 Ave Maria – aria composta da Vladimir Vavilov intorno al 1970
 Ave Maria – singolo di Renato Zero del 1993
 Ave Maria – Javier Busto
 Ave Maria – Bepi De Marzi
 Ave Maria – brano di Fabrizio De André dell'album La buona novella
 Ave Maria – brano di Beyoncé tratto dall'album I Am... Sasha Fierce
 Ave Maria – Belle Perez
 Ave Maria – composizione di Giuseppe Verdi del 1889
 Ave Maria – album di Maria Carta del 1975
 Ave Maria – album di Jarkko Ahola del 2012
 Ave Maria –  mottetto per coro a cappella scritto da Igor' Fëdorovič Stravinskij nel 1934

Altro 
 Ave Maria, città americana
 Frate Ave Maria, eremita

Note